Il doppio dell'Internazionali Femminili di Palermo 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte al torneo di doppio.

Renata Voráčová e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno battuto in finale la coppia formata da Darija Jurak e Katalin Marosi con il punteggio di 7-65, 6-4.

Teste di serie

  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)
  Darija Jurak /  Katalin Marosi (finale)

  Vera Duševina /  Edina Gallovits-Hall (semifinale)
  Elena Bovina /  Alizé Cornet (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Internazionali Femminili di Palermo 2012
WTA Tour 2012